Министерство природных ресурсов:

См. также 
 
 
 Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
 Министерство природных ресурсов и лесного хозяйства Онтарио
 Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь
 Министерство природных ресурсов, энергетики и туризма Австралии
 Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
 Министерство энергетики Грузии
 Министерство энергетики и природных ресурсов Турции
 
 Министерство окружающей среды и природных ресурсов Исландии